Bracquemond ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Bracquemond (1833–1914), französischer Maler
 Marie Bracquemond (1840–1916), französische Malerin